Fridrich Vilém Pruský (Fridrich Vilém Viktor Karel Arnošt Alexandr Jindřich; 12. července 1880, Kamenz – 9. března 1925, Drážďany) byl člen rodu Hohenzollernů, pravnuk pruského krále Fridricha Viléma III.

Mládí a vzdělání 
Fridrich Vilém se narodil v paláci Kamenz ve městě Kamenz v Pruském království (později Kamieniec Ząbkowicki v Polsku) jako nejmladší dítě pruského prince Albrechta a jeho manželky Marie Sasko-Altenburské. Byl tedy pravnukem pruského krále Fridricha Viléma III. a nizozemského krále Viléma I.

V mládí trávil čas v Berlíně, také v babiččině zámku Reinhartshausen v Erbachu a v Brunšvicku, kde jeho otec vládl jako regent. Později studoval práva na univerzitě v Bonnu, kde získal titul Ph.D. Jeho hlavními zájmy byly literatura a hudba.

Politická kariéra 
Po svatbě žil princ s manželkou ve městě Rudy. V roce 1912 byl zvolen zemským radou okresu Frankenstein, kde zůstal do roku 1918, kdy byla zrušena Německá monarchie a založena Výmarská republika. Předtím se aktivně podílel na nepřátelských akcích během první světové války, ve které dosáhl hodnosti generálmajora. Mnoho času strávil cestováním po Evropě i po světě, občas v důležitých diplomatických misích zastupoval německého císaře Viléma II. Po pádu monarchie v Německu se na konci války pustil do diskuse a výměny názorů s univerzitními profesory o rekonstrukci stávajícího vládního systému a navrhl zavedení konstituční monarchie podle vzoru vlády Spojeného království.

V roce 1918 byl považován za možného krále Finska. Kvůli katolicismu jeho manželky si však Finové nakonec vybrali Fridricha Karla Hesenského, který byl i s manželkou luterán.

Po válce a založení republiky v Německu se Fridrich Vilém připojil k monarchismu a navrhl obnovení Německého císařství. Byl odhodlaný převzít roli regenta, dokud následník trůnu nedosáhne plnoletosti. Fridrich Vilém zemřel v roce 1925 ve věku 44 let v obytné čtvrti Drážďan, Weisser Hirsch.

Manželství a potomci 
Fridrich Vilém se jako třicetiletý 8. června 1910 v Postupimi oženil s o osm let mladší princeznou Agátou Šarlotou Pavlínou Marií z Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, dcerou Viktora II. z Ratiboře a jeho manželky Marie Breunner-Enckevoirth. Manželé spolu měli čtyři dcery:

 Marie Tereza Pruská (1911–2005)
 Luisa Henrieta Pruská (1912–1973)
 Marianna Pruská (1913–1983)
 Alžběta Pruská (1919–1961)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 12. července
Narození v roce 1880
Úmrtí 9. března
Úmrtí v roce 1925
Úmrtí v Drážďanech
Hohenzollernové
Pruští princové
Pruští generálové
Nositelé Železného kříže
Muži